Plus Ultra hace referencia a varios artículos:

Barrios
 Plus Ultra (barrio), de Barcelona.

Lemas
 Plus ultra (lema), de España, establecido por Carlos V.

Transporte
 Plus Ultra (hidroavión), en 1926 realizó el primer vuelo entre España y América (Argentina).
 Plus Ultra Líneas Aéreas, línea aérea española.
 Plus Ultra (1928), buque español, en servicio de 1928 a 1977.

Militar
Brigada Multinacional Plus Ultra, Brigada multinacional en IraK

Música y cine
 Operación Plus Ultra, programa de radio español de la Cadena SER de los años sesenta.
 Operación Plus Ultra (película), española de 1966, que recrea el programa de radio Operación Plus Ultra.
 Plus-Ultra, nombre de una banda francesa de synth-rock fundada en el año 1986.

Equipos
 Escuadrilla Plus Ultra, compañía del Ejército del Aire de España en la Guardia Real.
 Agrupación Deportiva Plus Ultra, equipo de fútbol de las categorías inferiores del Real Madrid, hoy conocido como Real Madrid Castilla Club de Fútbol.

Videojuegos 

 Plus Ultra, logro en Minecraft. Actualmente llamado 'Más allá del mundo', el cual se desbloquea al construir un portal al Nether.